est le nom anglais de la maison forte de Clifton, dont il ne reste que le donjon du , à ,  dans le comté anglais de Cumbria.
  est le nom anglais du , construit au  et rénové au , à , dans le comté anglais du Nottinghamshire
Clifton A. Hall (1826 † 1913) est un architecte américain.